BN steht für:
 BN, den IATA-Code der US-amerikanischen Fluggesellschaft Braniff International Airways
 Brunei, als ISO-Ländercode
 die postcode area Brighton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Provinz Benevento, eine Provinz in Italien
 Bern-Neuenburg-Bahn, ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Bianchi e Negro, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Biblische Notizen, eine theologische Zeitschrift
 Bibliotheksnachrichten, österreichische Zeitschrift für bibliothekarischer Buchkritik
 Bornitrid, chemische Verbindung, sehr harter Werkstoff
 BN-Reaktor, sowjetische Kernreaktorbauweise, in der Plutonium als Spaltmaterial verwendet wird
 Bund Naturschutz in Bayern
 Barisan Nasional, malaysische Regierungskoalition
 Business Navigator, ein PDA gehobener Preisklasse
 Burlington Northern Railroad, amerikanische Eisenbahngesellschaft
 La Brugeoise et Nivelles, belgischer Hersteller von Schienenfahrzeugen, heute Teil von Bombardier
 Bekende Nederlander, Niederländische (v. a. B- und C-) Prominenz

BN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Bonn
 Griechenland: Attika, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Birmingham
 Niederlande: Ausländer in den Niederlanden (Buitenlander in Nederland, mit nur zwei Buchstaben)
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t (mit drei oder vier Buchstaben)
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Österreich: Bezirk Baden (Niederösterreich)
 Portugal: Distrikt Bragança (nur für Lkw-Anhänger)
 Rumänien: Kreis Bistrița-Năsăud
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Griechenland
 Slowakei: Okres Bánovce nad Bebravou
 Tschechien: Okres Benešov (auslaufend)
 Turkmenistan: Provinz Balkan

Bn steht für:
 2.-Klasse-Wagen der n-Wagen (umgangssprachlich: Silberlinge), eine Wagengattung der Deutsche Bahn AG
 Benzylgruppe, einen aromatischen Substituenten

bn steht für:
 Bengalische Sprache, als ISO-Sprachcode
 .bn, die Top-Level-Domain von Brunei

bn ist die Abkürzung für:
 Bündel/Bund, von , zum Beispiel in Rezeptangaben
 Billion die amerikanische Übersetzung für Milliarde

Siehe auch:

BN